Obóz Narodowo-Radykalny – nazwa kilku organizacji i ruchów nacjonalistycznych w Polsce
 oznaczenie linii lotniczych Air One Nine w międzynarodowym kodzie ICAO